La Roja es un sobrenombre que puede referirse a:
 la selección de fútbol de Chile;
 la selección femenina de fútbol de Chile;
 Chile La Roja, canción de la banda de rock estadounidense Manwomanchild;
 la selección de fútbol de España;
 Dolores Ibárruri, La Pasionaria (1895-1989), política comunista española, también conocida como La Roja;
 La Roja Funk, banda peruana.